Miejscowości w USA:
 Livermore – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Livermore – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Livermore – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Livermore – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie McLean
Gminy w USA:
 Livermore (ang. Livermore Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
 Livermore (ang. Livermore Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton